Franz Scheidl ist der Name folgender Personen:

* Franz Scheidl (Politiker) (1913–1996), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Josef Scheidl (1890–1971), österreichischer Autor